Emilio López del Toro (1873-?), compositor espanyol
 Emilio López Fernández (Vigo, 1965), futbolista gallec que ocupava la posició de porter
 Emilio José López Gallego (Medina del Campo, 1978), futbolista castellanolleonès que ocupa la posició de davanter